Константи́н Леонто́вич:
 Леонтович, Константин Константинович (род. 1985) — украинский гитарист, певец, продюсер и аранжировщик, автор песен.
 Леонтович, Константин Степанович (?—1811) — русский флотоводец, контр-адмирал.